Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1978. treće je izdanje tog natjecanja. Održavalo se u Berlinu u Zapadnoj Njemačkoj od 19. do 27. kolovoza.

Konačni poredak

Izvori 
 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
 1978
Šport u Berlinu